El nombre de «Iglesia de San Francisco Javier» es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor al santo llamado Francisco Javier.

Advocación 
 San Francisco Javier

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad